Чемпионат Норвегии по футболу 2009 года () стал 65-м розыгрышем самого престижного футбольного трофея Норвегии. В связи с расширением высшего дивизиона с 14 до 16 команд, в Типпелигу вошли 3 лучшие команды второй по значимости футбольной лиги Норвегии (Первого дивизиона, ) 2008 года («Одд Гренланд», «Саннефьорд», «Старт» вместо одной, последней, команды Типпелиги 2008 («ХамКам»). Кроме того, «Олесунн», занявший предпоследнее место Типпелиги 2008, сохранил место в чемпионате, обыграв в стыковых матчах четвёртый клуб первой лиги, «Согндал». Чемпионат начался 14 марта, прошлогодний титул пытался защитить впервые его завоевавший «Стабек». 27 сентября, за 4 тура до финиша, первое место в чемпионате обеспечил себе «Русенборг».

Стадионы 
●
Будё-Глимт
●
Бранн
●
Фредрикстад
●
Лиллестрём
●
Волеренга, Люн
●
Мольде
●
Одд Гренланд
●
Русенборг
●
Стабек
●
Саннефьорд
●
Старт
●
Стрёмгодсет
●
Тромсё
●
Викинг
●
Олесунн

Турнирная таблица

Результаты матчей

Плей-офф за место в Типпелиге 2010 
По итогам чемпионата высший дивизион покинули «Будё-Глимт» и «Люн»; их места в сезоне 2010 заняли две лучшие команды первого дивизиона сезона 2009 «Хаугесун» и «Хёнефосс». 14-я команда высшего дивизиона, «Фредрикстад», и клубы, занявшие 3—5 места в первом дивизионе («Конгсвингер», «Согндал» и «Сарпсборг 08»), разыграли в плей-офф путёвку в Типпелигу 2010. Победу одержал «Конгсвингер».
 «Фредрикстад» — «Сарпсборг 08» — 0:2
 «Конгсвингер» — «Согндал» — 3:1
 «Конгсвингер» — «Сарпсборг 08» — 5:4 (2:3; 3:1)

Бомбардиры 

На счету остальных футболистов не более 11 мячей.

Примечания

Ссылки 

2009
Футбол в Европе в 2009 году
2009 год в Норвегии